Les Ponginés (Ponginae) sont une sous-famille d’hominidés regroupant les Orang-outans et les espèces fossiles apparentées.

Classification phylogénétique 

Selon la synthèse des études réalisées par différents chercheurs sur le sujet, les Homininae auraient divergé des Ponginae il y a environ 16 millions d'années.

Description 
Les ponginés ont une face airorynque (concave) tandis que les homininés ont une face klinorynque (convexe).

Espèces actuelles 

Le seul représentant actuel de la sous-famille des Ponginae est le genre Orang-outan (Pongo). Les différentes espèces d'orang-outans vivent aujourd'hui exclusivement en Indonésie et en Malaisie : à Sumatra et à Bornéo.

Liste des espèces actuelles selon ITIS:
 Genre Pongo (Lacépède, 1799) :
 Pongo pygmaeus (Linnaeus, 1760) - Orang-outan de Bornéo
 Pongo abelii (Lesson, 1827) - Orang-outan de Sumatra	 
 Pongo tapanuliensis (Nurcahyo et al., 2017) - Orang-outan de Tapanuli

Pongo tapanuliensis est une espèce endémique de la forêt de Batang Toru, dans le nord de Sumatra, décrite en 2017.

Taxons fossiles 

Il a existé de nombreuses espèces de Ponginae qui sont aujourd'hui éteintes.

Arbre phylogénétique

Espèces fossiles 

Des fossiles d'espèces éteintes de Ponginae ont été découverts et décrits dans une large partie de l'Asie méridionale, de la Turquie jusqu'à la Chine :

 Genre Ankarapithecus (Ozansoy, 1965) : Turquie
 Ankarapithecus meteai (Ozansoy, 1965)

 Genre Sivapithecus (Pilgrim, 1910) : Inde, Pakistan
 Sivapithecus indicus (Pilgrim, 1910)
 Sivapithecus hysudricus (Pilgrim, 1927)
 Sivapithecus sivalensis (Lydekker, 1879)
 Sivapithecus lewisi (Pandey & Sastri, 1968)

 Genre Indopithecus (Koenigswald, 1949) : Inde, Pakistan
 Indopithecus giganteus (Pilgrim, 1915)

 Genre Gigantopithecus (Koenigswald, 1935) : Chine, Viêt Nam, Indonésie
 Gigantopithecus blacki (Koenigswald, 1935)

 Genre Khoratpithecus (Chaimanee , 2004) : Thaïlande, Birmanie
 Khoratpithecus piriyai (Chaimanee et al., 2004)
 Khoratpithecus chiangmuanensis (Chaimanee et al., 2003)
 Khoratpithecus ayeyarwadyensis (Jaeger et al., 2011)

Plusieurs espèces fossiles du genre Pongo ont été proposées, mais elles ne font pas consensus à ce jour parmi les chercheurs :

 Genre Pongo (Lacépède, 1799)
 Pongo weidenreichi (Hooijer, 1948), BioLib
 Pongo palaeosumatrensis (Hooijer, 1948), BioLib
 Pongo javensis (Drawhorn, 1995), BioLib
 Pongo duboisi (Drawhorn, 1995), BioLib
 Pongo devosi (Schwartz et al., 1995), BioLib
 Pongo hooijeri (Schwartz et al., 1995) : Viêt Nam

Références

Articles connexes 
 Homininae

 

Sous-famille de primates (nom scientifique)